Сезон 2017 Формулы V8 3.5 — 2-й сезон моносерии на машинах с открытыми колёсами. С 2005 по 2015 серия носила название Формула-Рено 3.5 (Мировая серия Рено), а ранее - Мировая серия Ниссан (1998-2004). В 2017 чемпионат вновь получил приставку "Мировая серия".

В 2017 году серия выступает в качестве гонок поддержки Чемпионата мира по автогонкам на выносливость (FIA WEC).

Команды и участники 
Значком R обозначены пилоты, проводящие в этом сезоне свои первые гонки в серии.

Изменения в пилотском составе 
Сменили команды
 Альфонсо Селис-мл. перешёл из AVF в Fortec.
 Пьетро Фиттипальди перешёл из Fortec в Lotus.
 Матевос Исаакян перешёл из SMP в AVF, которая стала называться SMP Racing with AVF.
 Егор Оруджев перешёл из покинувшей серию Arden в AVF.
 Ю Канамару перешёл из Teo Martín в RP Motorsport.

Пришли/вернулись в серию
 Константин Терещенко перешёл из серии GP3 в Teo Martín Motorsport.
 Дамиано Фиораванти и , перешедшие из Открытого чемпионата Евроформулы Ф3, дебютировали в командах Il Barone Rampante и Fortec соответственно.
 Нельсон Мэйсон вернулся в гонки впервые с 2014 года с командой Teo Martín.

Покинули чемпионат
 Чемпион серии 2016 года Том Дильманн перешёл в Formula E.
 Вице-чемпион серии Луи Делетраз (Fortec Motorsports) перешёл в чемпионат ФИА Формула-2 (экс GP2).
 пилот RP Motorsport бразилец  вернулся в свой национальный чемпионат Ф3.
 пилот Arden Motorsport Орельен Панис ушёл в гонки легковых автомобилей WTCC.
 пилот SMP Racing Матьё Ваксивьер переключился на гонки спортпрототипов в чемпионате FIA WEC.

Изменения по ходу чемпионата
 Дамиано Фиораванти со 2-го этапа перешёл из Il Barone Rampante в команду RP Motorsport, за которую выступал в младших сериях.
 Начиная с 6-го этапа в Нюрбургринге в команде Teo Martín Нельсон Мэйсон заменён на испанского пилота Алекс Палоу.

Изменения в командном составе 
 Команды Arden Motorsport, Comtec Racing и SMP Racing покинули чемпионат.
 Чемпионская команда AVF сменила название в серии на SMP Racing by AVF.
 Заявка Durango Racing Team была выкуплена Джузеппе Чиприани, который заявил собственную команду под названием Il Barone Rampante.

Календарь 
Предварительный календарь был анонсирован 7 ноября на финальном этапе сезона 2016 года.
В календарь вернулся этап в Нюрбургринге, а этапы на Хунгароринге, Ле Кастелле и в Барселоне исключены.
Впервые с 2002 чемпионат вновь проводит гонки вне Европы на автодроме братьев Родригес в Мексике, трассе Аме́рик в Остине и Международном автодроме Бахрейна в Сахире.

Семь из девяти этапов проводятся в рамках уик-эндов чемпионата FIA WEC, а два испанских - в Хересе и Альканьисе - в качестве гонок поддержки Renault Clio Cup Spain.

Результаты

Общий зачёт 

 Схема начисления очков:

Личный зачёт

Командный зачёт 
В зачёт идут результаты двух лучших машин команды.

Ссылки 
 Официальный сайт World Series Formula V8 3.5 
 Grupo Alesport (RPM Racing) Official website 

Формула V8 3.5
2017